Dido bezeichnet:
 Dido (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Gründerin und erste Königin von Karthago
 Dido (Sängerin), eine britische Popmusikerin
 Dido von Poitiers, den Bischof Dido (Desiderius) von Poitiers († 669)
 Dido, ein ehemals britisches Frachtschiff, siehe Dorpat (Schiff, 1920)
 (209) Dido, den Kleinplaneten mit der Nummer 209
 Dido (Klein), Oper von Bernhard Klein, 1823
 Dido-Klasse, eine Klasse leichter Kreuzer der britischen Royal Navy ab 1939
 Mount Dido, einen Berg im Viktorialand, Antarktika

DIDO steht für:
 DIDO, ein Forschungsreaktortyp
 DIDO 2, ein israelisch-schweizerischer Kleinsatellit

Siehe auch:
 Dido and Aeneas, eine Oper von Henry Purcell
 Dido, Queen of Carthage, ein Theaterstück von Christopher Marlowe
 Dido Elizabeth Belle (Film), britisches Filmdrama von 2013
 Didot

Abkürzung